Pampow ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Pampow, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Pampow (Blankensee), Ortsteil der Gemeinde Blankensee im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Pampow (Teterow), Ortsteil der Stadt Teterow im Landkreis Rostock